Herkules est la transcription du nom latin Hercule du héros gréco-romain Héraclès dans plusieurs langues (dont principalement l'allemand, le danois, le norvégien, le suédois et le finnois).

voir aussi 
 Junkers Ju 352 Herkules, un avion de transport trimoteur allemand de la Seconde Guerre mondiale produit en 1943 et 1944 ;
 Opération Herkules, nom de code du plan militaire de l'Axe avorté qui prévoyait l'invasion de l'île de Malte pendant la Seconde Guerre mondiale en 1942 ;
 Herkules Maier, film allemand réalisé par Alexander Esway, sorti en 1928.